Guna – góra w Etiopii
 Guna – miasto w Indiach
 guna – pojęcie w hinduizmie
 guna – pojęcie w buddyzmie